Tapias steht für:

 Abel Enrique Aguilar Tapias (* 1985), kolumbianischer Fußballspieler
 Estefanía Tapias (* 1988), kolumbianische Klimaforscherin und Unternehmerin
 Las Tapias